Boyce kan verwijzen naar:

Geografie:

Boyce (Louisiana)
Boyce (Virginia)

Personen met de achternaam Boyce:
William Boyce (1711 - 1779), een Engelse componist
Christopher Boyce (1953), een Amerikaanse spion